Festus (lateinisch „festlich“, „freudig“) ist der Beiname folgender Personen:

 Lucius Calpurnius Festus, römischer Maler
 Lucius Coelius Festus, römischer Suffektkonsul 148

 Porcius Festus († 62), römischer Statthalter in Judäa
 Sextus Pompeius Festus (2. Jh.), römischer Lexikograph
 Marcus Postumius Festus, römischer Suffektkonsul 160
 Quintus Ranius Terentius Honoratianus Festus, römischer Statthalter
 Rufus Festus († 380), römischer Historiker
 Gaius Valerius Festus, römischer Suffektkonsul 71

Ringname:
 Luke Gallows (* 1983), US-amerikanischer Wrestler

Festus ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Festus (Florida)
 Festus (Missouri)